Balsas pode referir-se a:

 Balsas, município brasileiro localizado no Maranhão;
 Rio Balsas, rio mexicano localizado na região centro-sul do país;
 Rio das Balsas, rio brasileiro localizado no Maranhão;
 Sebastián Balsas, futebolista uruguaio que atua como atacante;
 Balsas (cantão), cantão equatoriano localizado na província de El Oro;
 Balsas (distrito), distrito peruano localizado na província de Chachapoyas;
 Balsas (Equador), cidade equatoriana;
 Balsas (Peru), cidade peruana;
 Diocese de Balsas, circunscrição eclesiástica da Igreja Católica;
 TV Rio Balsas, emissora de televisão brasileira sediada em Balsas, Maranhão.

Ver também

  Balsa

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes